In the End – singel Kat DeLuny
 In the End – singel Linkin Park
 In the End – album The Cranberries